Le championnat d'Algérie de football 1972-1973 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JS Kawkabi remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats

Meilleurs buteurs 
Classement des buteurs du championnat pour la saison 1972-1973.

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1972-1973
 Championnat d'Algérie de football D2 1972-1973

Championnat d'Algérie de football
Football en 1972
Football en 1973